Thomas Hofer (ur. 28 stycznia 1996) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant klubu SV Innsbruck Bergisel, trzykrotny brązowy medalista zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy.

Przebieg kariery 
W zawodach FIS Cup zadebiutował 17 marca 2012 w Garmisch-Partenkirchen, zajmując 7. miejsce. W lutym 2013 wziął udział w Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2013. Zdobył tam trzy brązowe medale: w konkursie indywidualnym, a także w drużynowych – męskim i mieszanym. W trakcie zawodów, 17 lutego ustanowił nowy rekord skoczni Trambulină Valea Cărbunării K-90, wynoszący 97 m. Tego samego dnia został on poprawiony, najpierw przez Maximiliana Steinera, a następnie przez Anže Laniška. W lutym 2014 w swoim drugim starcie w Pucharze Kontynentalnym zdobył pierwsze punkty – był 24. w zawodach w Seefeld.

9 i 10 stycznia 2016 zajął kolejno 2. i 1. miejsce w konkursach Pucharu Kontynentalnego w Garmisch-Partenkirchen. Po kolejnym zwycięstwie, odniesionym w Willingen, został powołany na zawody Pucharu Świata w Zakopanem. 24 stycznia 2016 w swoim pierwszym starcie w tym cyklu zajął 23. pozycję, równocześnie zdobywając pierwsze punkty. W najlepszej trzydziestce cyklu znalazł się również w dwóch konkursach na mamuciej skoczni w Vikersund. Wystąpił w zawodach skoków narciarskich na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2016, zajmując 32. miejsce indywidualnie i 4. w drużynie. Zajął 6. pozycję w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2015/2016, zdobywając 550 punktów.

W sezonie 2017/2018 raz stanął na podium FIS Cupu, a w Pucharze Kontynentalnym najwyżej klasyfikowany był na 8. miejscu. Oba występy miały miejsce w kompleksie Bloudkovej velikanki w Planicy. W sezonie 2018/2019 w Pucharze Kontynentalnym najwyżej znalazł się, dwukrotnie, na 5. pozycji, zaś w sezonie 2019/2020, również dwukrotnie (po razie w letniej i zimowej edycji cyklu), na 9. miejscu. W oficjalnych zawodach międzynarodowych po raz ostatni wystąpił w styczniu 2020, zajmując lokaty w trzeciej dziesiątce w konkursach FIS Cup w Zakopanem. W lutym 2020 roku poinformował o zakończeniu kariery sportowej.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty T. Hofera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty T. Hofera na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1996